Cornularia är ett släkte av koralldjur. Cornularia ingår i familjen Cornulariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Cornularia